Aiolochroia är ett släkte av svampdjur. Aiolochroia ingår i familjen Aplysinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Aiolochroia